Danmarks utrikesminister (udenrigsminister) är chef för Danmarks utrikesministerium. Ämbetet inrättades 1848, samma år som utrikesministeriet bildades.

Lista över Danmarks utrikesministrar (1848-idag)

Se även
Lista över Finlands utrikesministrar
Lista över Norges utrikesministrar
Sveriges utrikesminister

 Lista
Utrikesministrar
Danmark